Сирк (, ) — датская и эстонская фамилия. Известные носители:

 Сирк, Артур (1900—1937) — эстонский военный и праворадикальный политик, лидер движения вапсов.
 Сирк, Дуглас (1897—1987) — немецкий и американский кинорежиссёр датского происхождения.
 Сирк, Юло Хеннович (1935—2011) — советский и российский учёный-востоковед, исследователь австронезийских языков.